Дечја песма Евровизије 2011. било је 9. по реду такмичење намењено деци. Одржало  се 3. децембра 2011. године у Карен Демирчуан Комплекс-у, у Јеревану, главном граду Јерменије. Јерменски јавни сервис АРМТВ, добио је право да организује ово такмичење, након победе њиховог представника Владимира Азурмануана са песмом Мама, на Дечјој песми Евровизије 2010. у Минску.

Учесници 

Тринаест земаља је наступало на такмичењу. Сан Марино је требало да по први пут наступи, али се 7. октобра изненадно повукао пошто није могао пронаћи свог представника. Бугарска радио-телевизија БНТ, поново се одлучила вратити такмичењу, док су се емитери из Малте и Србије повукли, наводећи финансијске потешкоће, као и малу заинтересованост за шоу. Летонска телевизија замало није пропустила такмичење након што је изразила жељу за повлачењем. а потом у септембру одлучила послати своју пријаву.

Финале

Гласање

Свих 12 поена 

2011 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2011.